Юрий Жигаев (; ) — латвийский футболист.31 июля 2018 года объявил о завершении карьеры.

Клубная карьера 
Родился в Ленинграде и в раннем возрасте переехал в Латвию. Молодёжную карьеру провёл в «ДЮСШ Илуксте» и «Зибенс/Земессардзе». В 2002 году подписал профессиональный контракт с клубом «Рига». В нём Жигаев провёл 6 лет, сыграв в 118 матчей и забил 17 голов. После того как столичная команда была признана банкротом, Юрий подписал контракт с «Вентспилсом». В новом клубе он провёл 46 матчей и забил 24 мяча. 3 декабря 2010 года Жигаев перешёл в польский «Видзев». Из-за продолжительных травм Юрий провёл в «красной армии» только 5 матчей и в 2012 году вернулся в «Вентспилс».

Карьера за сборную 
Дебют за сборную Латвии состоялся 13 октября 2007 года в матче квалификации Чемпионата Европы 2008 против сборной Исландии (2-4). Последний на данный момент матч сыграл 31 марта 2015 года против Украины.

Всего на счету футболиста 35 матчей за сборную (из них два не признаются официальными по правилам ФИФА) и два гола.

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Латвии: 2008, 2013, 2014.
 Серебряный призёр чемпионата Латвии: 2009, 2010.
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 2007, 2012, 2015, 2016.
 Обладатель Кубка Латвии: 2013, 2017.
 Финалист Кубка Латвии: 2015.
 Победитель Балтийской лиги: 2010.
 Обладатель Кубка Балтии: 2008, 2014.
 Лучший полузащитник чемпионата Латвии: 2010, 2013.
 Лучший игрок чемпионата Латвии: 2010, 2013.

Примечания

Ссылки 
 Jurijs Žigajevs player info 
 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Вентспилс-2»
Игроки ФК «Спартак» Юрмала